Desa Sidamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 109,27), 
 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 108,96), 
 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,93, long 108,47), 
 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,52, long 107,89), 
 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 108,02), 
 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,02), 
 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 109,30), 
 Desa Sidamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 108,61), 

Robotskapade Indonesienförgreningar